Příjmení Hedlund nosí více významných osobností:

 Garrett Hedlund (* 1984) – americký herec
 Göthe Hedlund (1918–2003) – švédský rychlobruslař
 Per-Erik Hedlund (1897–1975) – švédský běžec na lyžích